Monterrubio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monterrubio de la Serena (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Monterrubio (kommun i Spanien), Kastilien och Leon, Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar